A szünet szó jelentései:
 Szünet (televíziós sorozat)
 Szünet (zene)
 Szünet (fonetika) (a beszédfolyamatban tartott szünet)
 Szünet (oktatás)
 Szünet (munkajog)